Списък на войните и битките през 16 век

16 век 

Списъци на битки